Wessling bzw. Weßling ist der Familienname folgender Personen: 

 Ansgar Wessling (* 1961), deutscher Ruderer
 Berndt W. Wessling (1935–2000), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Christian Weßling (1876–1963), deutscher Landwirt und Politiker (DVP), MdL Schaumburg-Lippe
 Erich Schneider-Wessling (1931–2017), deutscher Architekt
 Ewald Wessling (* 1961), deutscher Volkswirt, Hochschullehrer und Manager
 Fritz Weßling, deutscher Handballspieler
 Georg Wessling (1889–1974), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Hiltrud Wessling (geb. Hiltrude Katharina Hauschild; 1932–2008), ehrenamtlich tätige Bürgerin
 Karl Weßling (1911–1968), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Kathrin Weßling (* 1985), deutsche Schriftstellerin
 Matthias Wessling (* 1963), deutscher Verfahrenstechniker

Weßling ist der Name folgender Orte:
 Weßling, Gemeinde im Landkreis Starnberg

Siehe auch:
 Wesseling (Begriffsklärung)
 Wesling